Мансаналь-де-лос-Инфантес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 64,35 км². Население — 147 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы